Chvojnica (okres Myjava), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Myjava
 Chvojnica (okres Prievidza), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Prievidza